Football Club Progrès Niederkorn je lucemburský fotbalový klub z města Niederkorn (lucembursky: Nidderkuer). Třikrát vyhrál lucemburskou ligu (1952–53, 1977–78, 1980–81) a čtyřikrát získal lucemburský fotbalový pohár (1932–33, 1944–45, 1976–77, 1977–78).

Účast v evropských pohárech

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu

Lucemburské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1919